

Codici 
 MGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Myeik (Birmania)
 mgz – codice ISO 639-3 della lingua mbugwe

Musica 
 MGZ – gruppo italiano di musica elettronica e punk